Harald 1. (også Harold 1.) kan henvise til flere regenter med dette navn:
 Harald Hårfager (ca. 850–ca. 932) – konge af Norge ca. 871–ca. 932.
 Harald Blåtand (ca. 935–ca. 986) – konge af Danmark ca. 958–ca. 986 og Norge ca. 970–ca. 975.
 Harald Olafsson (død 1248) – konge af Man 1237–1248.
 Harald Harefod (ca. 1016–1040) – konge af England 1037–1040.
 Harald Hildetand - dansk sagnkonge, muligvis fra det 8. århundrede.
 Harald (1.) - en "tidligere" konge, der levede i det 8. århundrede; nævnt som stamfar eller slægtning til nogle af vikingetidens senere konger eller prætendenter. Kunne eventuelt være identisk med ovenstående.

Se også 
 Harald (drengenavn)
 Harald (forhistoriske konger)
 Harald 2. (flertydig)
 Harald 3. (flertydig)